Kotuń est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Kotuń, dans le powiat de Siedlce
 du village de Kotuń, chef-lieu de cette gmina
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Kotuń